A 11 302-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút volt Pest megyében, Solymár egyik belső útja. A hazai közutak között „fiatal” útnak számított, mivel csak akkor jött létre, amikor a  2012–2015 közti felújításával egy időben átépítették a solymári vasútállomást, és ezzel megszüntették a vasút és a 11 106-os út addigi sorompós, szintbeli kereszteződését. 2021-re az útszámozását meg is szüntették, azóta a teljes szakasza a 11 106-os útszámozást viseli.

Nyomvonala 

Solymár belterületének északi részén ágazott ki az 1107-es útból, keleti irányban. Itteni középszigetes deltacsomópontja az 1990-es évek elején létesült, körforgalommá történő átépítése évtizedeken át szerepelt a helyi önkormányzat távlati tervei között, és ott szerepel ma is. Első, bő fél kilométeres szakasza megegyezett a 11 106-os útéval: a Vasút utca nevet viselve elhaladt a nagyközség temetője mellett, majd jobbra, délkelet felé kiágazott belőle az az utca (Major utca), amelyen a solymári vár romjaihoz és a Jegenye-völgy környékének kirándulóhelyeire lehet eljutni.

A Vasút utca végéhez érve az út egy ötkarú körforgalomba torkollt, ez már a 2010-es években újonnan épült szakasz része volt, a helyén 2012-ig lakóház állt (amelyben, évtizedekkel korábban még vendéglő is működött). A körforgalom két északi karján a vasútállomás parkolóihoz lehet kihajtani, a déli kar egy itteni mellékutcát szolgál ki (Rókus utca), a 11 302-es út pedig tovább haladt kelet felé. Elhaladt a Wienerberger Rt. romos állapotú Solymár II. téglagyára mellett, majd széles ívvel északnak kanyarodott és felüljárón keresztezte a Budapest–Esztergom-vasútvonal nyomvonalát. Egy körforgalmú csomópontja következett, amely az Auchan Pilis áruházat szolgálja ki, majd nem sokkal onnét, egy újabb körforgalmú csomópontban csatlakozott a 10-es főúthoz, ahol véget is ért.

A budapesti agglomeráció közösségi közlekedési járatai közül a 64-es, valamint a 830-as, 831-es és a 832-es buszok útvonala haladt erre.

Képgaléria

Források 

 kira.gov.hu; lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek 

11302
Budai-hegység
Solymár